El gordo y el flaco puede hacer referencia a:
 El Gordo y el Flaco, el dúo cómico formado por el actor estadounidense Oliver Hardy (el Gordo) y el actor británico Stan Laurel (el Flaco).
 El gordo y el flaco, una serie de televisión humorística de Argentina, emitida por Telefe entre 1991 y 1992, haciendo un parangón con la dupla Laurel & Hardy.
 El Gordo y el Flaco, película de 2018, basada en la vida de Oliver Hardy y Stan Laurel.
 El gordo y el flaco (Le gros et le maigre), cortometraje de 1961.
 El gordo y el flaco, serie de televisión animada de Hanna-Barbera.